Ангел (Аце) Лилов Смичков е български общественик от ранното Българско възраждане в Прилеп.

Биография 
Роден е в Прилеп в 1825 година в семейството на Лило, известен като Смичко. В 1838 година Ангел Смичков открива частно килийно училище в дома си. По-късно става игумен на манастира Трескавец. Наследен е като учител и свещеник от синовете си Костадин Смичков и Георги Смичков. След създаването на общинското Прилепско българско мъжко училище, поп Смичков става един от първите учители в него.

Негов внук е войводата от ВМОРО Иван Смичков.

Родословие

Бележки 

Родени в Прилеп
Български общественици от Македония
Български духовници от Македония
Български просветни дейци от Македония
Игумени
Учители в Прилепското българско мъжко класно училище